CCFC – skrót odnoszący się do klubów piłkarskich:
 Coventry City F.C.
 Cardiff City F.C.
 Chester City F.C.
 Cork City F.C.
 Cork Celtic